Şorbaçı – centro abitato del distretto di Cəlilabad, in Azerbaigian
 Şorbaçı – centro abitato del distretto di Hacıqabul, in Azerbaigian